Thomas Mehan ist der Name folgender Personen:

* Thomas O. Mehan (1900–1975), US-amerikanischer Konstrukteur 

Siehe auch:
 Thomas Meehan